Eurydome ist der Name von

 Eurydome (Mythologie), Charite aus der griechischen Mythologie
 Eurydome (Mond), nach ihr benannter Jupitermond